Het tennistoernooi Australian Open werd in 2023 bij de vrouwen voor de 97e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 16 tot en met 28 januari 2023.

Spelregel: bij een stand van 6–6 in de derde set wordt een tiebreak tot tien punten gespeeld.

Toernooisamenvatting 
Ashleigh Barty had het toernooi in 2022 gewonnen, maar verdedigde haar titel niet omdat zij in maart 2022 gestopt was met proftennis. Naomi Osaka, die het toernooi in 2019 en 2021 had gewonnen, deed vanwege zwangerschap ook niet mee. De enige twee voormalig winnaressen die deelnamen waren Viktoryja Azarenka (won in 2012 en 2013) en Sofia Kenin (won in 2020). Zij speelden in de eerste ronde tegen elkaar – de Amerikaanse moest het strijdtoneel verlaten.

De als eerste geplaatste Poolse Iga Świątek bereikte de vierde ronde. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de Kazachse Jelena Rybakina.

Het vijfde reekshoofd, Aryna Sabalenka, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als 22e geplaatste Kazachse Jelena Rybakina in drie sets. Sabalenka wist voor het eerst in haar loop­baan een grandslam­toernooi op haar naam te schrij­ven. Het was haar dertiende WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij incas­seerde A$ 2.975.000 prijzen­geld op dit toernooi.

België werd vertegenwoordigd door vier speelsters. Drie van hen, Ysaline Bonaventure, Alison Van Uytvanck en Maryna Zanevska, strandden al in hun openings­partij. De als 26e geplaatste Elise Mertens bereikte de derde ronde, waarin zij verloor van haar voormalig dubbelspelpartner Aryna Sabalenka.

De enige Nederlandse deelneemster, Arianne Hartono, had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar viel voor haar het doek na de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Belgen en Nederlanders

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA 

Australian Open
ITF-toernooi in 2023